Śani
 Szani